AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2011 — 4-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира, игравшегося на крытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Барнстапле, Великобритания, с 24 по 30 октября 2011 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мона Бартель (№ 74 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Энн Кеотавонг выигрывает 1й титул в сезоне и 18й за карьеру в туре федерации.
 Марта Домаховска уступает 3й финал в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Ева Бирнерова выигрывает 2й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре федерации.
 Энн Кеотавонг выигрывает 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 AEGON GB Pro-Series Barnstaple
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Великобритания
Теннис
Октябрь 2011 года
2011